Watkin est un patronyme porté notamment pat :

 David Watkin (1925-2008), directeur de la photographie britannique ;
  (1819–1901), entrepreneur et parlementaire anglais, promoteur de la Tour de Watkin ;
 Gaston Watkin (1916-2011), sculpteur français ;
 Lawrence Edward Watkin (1901-1981), scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Pierre Watkin (1899-1960), acteur américain.